Ez a lista A kék egér című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1997)

Második évad (1998) 

Televíziós sorozatok epizódlistái